Axel Lukkien - Nederlands zanger
Dick Lukkien - Nederlands voetbaltrainer
Jan Lukkien - Nederlands vliegenier
Studio Lukkien - Nederlandse foto- en filmstudio